Ružić je lahko:
 Ružić, priimek več znanih ljudi 
 Ružić, Šibensko-kninska županija (Hrvaška)
 Ružić, Vladičin Han (Srbija)

Glej tudi 
 Ružići